Ани́с

 Анис () — травянистое растение, вид рода Бедренец.
 Анис полевой — народное название растения Тмин обыкновенный (Carum carvi).
 Анис — название некоторых сортов яблони домашней (Malus domestica):
 Анис Полосатый, или Анисовка,
 Анис Алый,
 Анис Бархатный,
 Анис Зимний
 Анис Красный,
 Анис Кумачовый,
 Анис Сафьяновый,
 Анис Пёстрый
 Анис Полосатый,
 Анис Серый
 Анис Свердловский
 Анис Розово-полосатый

 Звёздчатый анис — пряность, получаемая из плодов бадьяна настоящего (Illicium verum).

Фамилия:
 Анис, Андре (род. 1977) — эстонский футболист.

Имя, известные носители:
 Анис Буссаиди — футболист, защитник клуба «Таврия» и национальной сборной Туниса.
 Анис Матта (род. 1968) — индонезийский политический деятель.

Аббревиатура
 АНИС — Азовская научно-исследовательская станция.